Loreto (případně Loretto) od italského názvu dřeva stromu vavřínu, může být:

 Loreto, město a katolické poutní místo ve střední Itálii
 Svatá chýše (Santa Casa) v italském Loreto, údajný dům Panny Marie přenesený ve 13. století z Nazaretu do Itálie
 loretánská kaple, typ kaple stylově napodobující Svatou chýši
 množství měst, obcí, katolických kostelů, kaplí a poutních míst pojmenovaných po italském Loretu (seznam níže)
 di Loreto, součást pojmenování míst v blízkosti Loreto (u Loreta)
 zasvěcení kostelů či kaplí Panně Marii Loretánské (Maria di Loreto, Madonna di Loreto, Nostra Signora di Loreto atd.)
 Di Loreto (příjmení), italské příjmení
 Loreta – počeštěná forma, více významů

Evropa 

v Itálii:
 Loreto – obec v italské provincii Ancona, poutní místo, kde stojí kaple Santa Casa (Svatá chýše), která se stala předlohou tzv. loretánských kaplí
 Loreto Aprutino – obec v provincii Pescara
 Loreto (Chiavenna) – část obce Chiavenna
 Loreto (Gubbio) – část obce Gubbio
 Loreto (Milano) – čtvrť v Miláně

ve Francii
 Loreto di Tallano na Korsice

v Německu:
 Loreto (Tübingen), městská část města Tübingen v Bádensku-Württembersku
 Loreto (Dillingen), kaple v Dillingen an der Donau
 Loreto (Drensteinfurt), kaple v Drensteinfurtu
 Loreto (Düsseldorf-Bilk), kaple v Düsseldorf-Bilku (nezachovala se)
 Loreto (Ellwangen), kaple v Ellwangenu
 Loreto (Scheer), kaple ve Scheeru

v Rakousku:
 Loreto (Lustenau), kaple v Lustenau
 Loreto (Vídeň), kaple v Augustinerhofkirche ve Vídni
 Loreto (Burgenland), (také Loretto), v rakouské zemi Burgenland (Hradsko)

ve Švýcarsku:
 Lugano-Loreto, část města Lugano v kantonu Ticino
 Loreto (Fribourg/Freiburg), kaple v městě Fribourg/Freiburg
 Loreto (Tuggen), kaple v Tuggen SZ

Amerika 

v Brazílii:
 Loretto (Maranhão)

v Mexiku:
 Loreto (Mexiko), municipalita v Mexiku
 Loreto (Baja California Sur), historické hlavní město Kalifornie (1697–1777), dnes hlavní město municipality Loreto
 Loreto (Zacatecas)

v Peru:
 Loreto (Peru), region/správní oblast

v USA:
 Loretto (Pensylvánie) ve státě Pensylvánie, USA

Asie 

na Filipínách:
 Loreto (Agusan del Sur)
 Loreto (Surigao del Norte)

Související články 
 Loreta